Municipio de Richmond puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Richmond (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Richmond (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Richmond (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Richmond (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Richmond (condado de Macomb, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Richmond (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.
 Municipio de Richmond (condado de Osceola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Richmond (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.
 Municipio de Richmond (condado de Howard, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Richmond (condado de Ray, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ray.
 Municipio de Richmond (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Richmond (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Richmond (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Richmond (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Richmond (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.